Дерменджи:
 Дерменджи — село в Тараклийском районе Молдавии.
 Дерменджи — крымскотатарское название села Спокойное в Симферопольском районе Республики Крым.
 Дерменджи, Абдулла (1905—1976) — крымскотатарский писатель и литературный критик, член Союза писателей СССР.
 Дерменджи, Джевдет Умерович (1918—1985) — представлен к званию Героя Советского Союза